Pila, Piła oder Píla bezeichnet folgende geographische Objekte:

 Piła (deutsch Schneidemühl), Stadt in Polen
 Pila (Piemont), Gemeinde im Piemont, Italien
 Pila (Gressan), einen Ortsteil der Gemeinde Gressan, Aostatal, Italien
 Pila (Laguna), Stadtgemeinde in der Provinz Laguna, Philippinen, siehe
 Pila u Karlových Var (deutsch Schneidmühl), Gemeinde im Okres Karlovy Vary, Tschechien
 einen Ortsteil der Gemeinde Trhanov, Okres Domažlice, Tschechien
 Ktiš-Pila, Ortsteil der Gemeinde Ktiš, Okres Prachatice, Tschechien
 Píla (Pezinok), eine Ortschaft im Okres Pezinok im Bratislavský kraj, Slowakei
 Píla (Lučenec), eine Ortschaft im Okres Lučenec im Banskobystrický kraj, Slowakei
 Píla (Žarnovica), eine Ortschaft im Okres Žarnovica im Banskobystrický kraj, Slowakei
 Píla (Hrabušice), eine ehemalige Ortschaft und heutiger Ortsteil von Hrabušice im Okres Spišská Nová Ves im Košický kraj, Slowakei
 Pila GR, Weiler im Gemeindegebiet von Maloja, Graubünden, Schweiz
 Pila TI, Weiler im Gemeindegebiet von Centovalli, Tessin, Schweiz
 Partido Pila, Verwaltungseinheit in der Provinz Buenos Aires, Argentinien
 Pila (Buenos Aires), Hauptort im Partido Pila
 Pila (Potůčky) (deutsch Brettmühl), aufgelassene Ortschaft im Okres Karlovy Vary, Tschechien
 eine aufgelassene Ortschaft auf den Fluren von Nemanice, Okres Domažlice (deutsch Seeg), Tschechien
 Pila Island, Insel in der Holme Bay, Mac-Robertson-Land, Antarktika

Pila steht für:
 einen Ball oder eine Kugel (lateinisch)
 einen Speer (lateinisch, Mehrzahl von Pilum)
 Pila (Gattung), Gattung aus der Familie der Apfelschnecken (Ampullariidae)
 Pila Music, einen ehemaligen christlichen Musikverlag

Pila ist der Familienname folgender Personen:
 Iris Fuentes-Pila (* 1980), spanische Leichtathletin und Mittelstreckenläuferin
 Jonathan Pila, Mathematiker

Siehe auch:
 Pilla
 Piła (Begriffsklärung)